Полиці, По́ли́це (, ) — слов'янський топонім

Полиці — населений пункт в муніципалітеті Дрвар, Федерація Боснія і Герцеговина.
 Полиці — населений пункт в муніципалітеті Завидовичі, Зеницько-Добойський кантон.
 Полиці — населений пункт в громаді Какань, Зеницько-Добойський кантон.
 Полиці — населений пункт в громаді Лукаваць, Тузланський кантон.
 Полиці — населений пункт в громаді Маглай, Зеницько-Добойський кантон.
 Полиці — населений пункт в муніципалітеті Фоча, регіон Республіка Сербська.
 Полиці Попово — населений пункт в громаді Требіньє-град, регіон Республіка Сербська.
 Полиці Чичево — населений пункт в громаді Требіньє-град, регіон Республіка Сербська.

Полице — місто в Полицькому повіті Західнопоморського воєводства
 Полице — гміна в Полицькому повіті Західнопоморського воєводства
 Полице — село в гміні Крошніце Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Полице — село в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства

Полиці — населений пункт в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Конавле.
 Полиці — населений пункт в Ліцько-Сенській жупанії у складі громади Удбина.
 Белайське Полиці — населений пункт в Карловацькій жупанії у складі громади Барилович.
 Мрежницьке Полиці — населений пункт в Карловацькій жупанії у складі міста Дуга Реса.

Полиці-над-Метуї — місто в Краловоградецькому краю.

Див. також 
 Полиця (топонім)